Molekulska formula -{C5H9NO3S}- se može odnositi na:

 Acetilcistein
 Tiopronin